Egegik peut faire référence à :

Toponyme 
 Egegik, ville d'Alaska  aux États-Unis dans le Borough de Lake and Peninsula ;
 La baie Egegik, située en Alaska  aux États-Unis au nord-est de la baie de Bristol ;
 la rivière Egegik, cours d'eau d'Alaska  aux États-Unis dans le Borough de Lake and Peninsula.